Plouzané  (en bretón Plouzane) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre, en el distrito de Brest y cantón de Brest-Plouzané.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 Elecciones municipales de 2008

Plouzane